Georg von Kunheim ist der Name folgender Personen:

* Georg von Kunheim der Ältere (1480–1543), deutscher Verwaltungsbeamter, Berater von Herzog Albrecht von Brandenburg-Ansbach
 Georg von Kunheim der Jüngere (1532–1611), deutscher Verwaltungsbeamter, Amtshauptmann von Bartenstein